Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского — классический университет в городе Калуге, носит имя русского учёного-космиста Константина Эдуардовича Циолковского.

Традиции педагогического образования на территории региона 
1786—1804 гг. — Калужское губернское училище (4-й класс — педагогический).

1804—1918 гг. — Классическая мужская гимназия (8-й класс — педагогический).

1913—1918 гг. — учительский институт.

1918—1919 гг. — педагогический институт.

1919—1920 гг. — институт народного образования.

1921—1923 гг. — практический институт народного образования.

1923—1940 гг. — педагогический техникум, при котором в 1932 г. открыт вечерний педагогический институт.

1940—1941 гг., 1945—1953 гг. — учительский институт. Закрыт во время Великой Отечественной войны.

1948—1994 гг. — Калужский государственный педагогический институт, которому в 1963 г. присвоено имя К. Э. Циолковского.

1994—2010 гг. — Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского.

2010 г. — Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского

Факультеты и институты 
В состав Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского входят: 9 институтов (естествознания; инженерно-технологический; искусств и социокультурного проектирования; истории и права; лингвистики и мировых языков; медицинский; педагогики; психологии; филологии и массмедиа), осуществляющих обучение студентов по очной, очно-заочной и заочной формам, а также институт развития профессиональных компетенций.

Институт естествознания 
Директор — Константинова Татьяна Викторовна. Создан в 2005 году на основе биолого-химического факультета (год образования — 1948 под названием факультет естествознания).

В структуру института входят 3 кафедры:
 кафедра биологии и экологии;
 кафедра географии, кадастров и техносферной безопасности;
 кафедра химии;

Инженерно-технологический институт 
Директор — Кривов Сергей Иванович. Образован в 2012 году под названием физико-технологический институт в результате объединения физико-математического и инженерно-педагогического факультетов. 1 октября 2020 года переименован в инженерно-технологический институт. Физико-математический факультет основан в 1948 году. Межвузовский инженерно-педагогический факультет учреждён в 1992 году решением учёных советов КГПИ им. К. Э. Циолковского и Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В структуру института входят 5 кафедр:

 кафедра инженерных и технологических дисциплин;
 кафедра информатики и информационных технологий;
 кафедр менеджмента;
 кафедра физики и математики;
 кафедра экономики;

Институт искусств и социокультурного проектирования 
Директор — Лыфенко Анастасия Вячеславовна. Основан в 1991 году как факультет социальной работы, впоследствии переименован в факультет социальных отношений. Первые два года велось обучение только в заочной форме и лишь с 1993 года — в очной. Первым из факультетов университета был реорганизован в институт (2001 год). С 2021 года институт социальных отношений преобразован в институт искусств и социокультурного проектирования.

В структуру института входят 4 кафедры:

 кафедра социальной адаптации и организации работы с молодёжью;
 кафедра теории и методики физического воспитания;
 кафедра физического воспитания;
 кафедра философии, культурологии и социокультурной деятельности;

Институт истории и права 
Директор — Берговская Ирина Николаевна. Создан в 2014 году на базе исторического факультета (год образования — 1948).

В структуру института входят 3 кафедры:

 кафедра истории;
 кафедра таможенного дела и логистики;
 кафедра юриспруденции;

Институт лингвистики и мировых языков 
Директор — Фомичёва Екатерина Владимировна. Создан в 1 октября 2020 года на основе факультета иностранных языков, образованного в 1952 году.

В структуру института входят 4 кафедры:
 кафедра английского языка;
 кафедра лингвистики и иностранных языков;
 кафедра теории языкознания и немецкого языка;
 кафедра французского языка;

Медицинский институт 
Директор — Смирнова Галина Олеговна. Основан 1 октября 2020 года на специальности «Лечебное дело» Института естествознания, подготовка студентов на котором велась с 2012 года.

В структуру института входят 4 кафедры:
 кафедра внутренних болезней;
 кафедра медико-биологических дисциплин;
 кафедра постдипломного образования;
 кафедра хирургии;

Институт педагогики 
Директор — Карпеченко Александра Сергеевна. Создан в 2012 году на базе факультета начального образования. Название на момент основания факультета в 1957 году — факультет педагогики и методики начального образования, впоследствии также назывался факультетом начальных классов. В период с 1967 по 1976 годы факультет был закрыт, в 1976 году его деятельность была возобновлена.

В структуру института входят 2 кафедры:
 кафедра педагогики;
 кафедра теории и методики дошкольного, начального и специального образования;

Институт психологии 
Директор — Белинская Татьяна Владимировна. Создан в 2014 году на базе факультета практической психологии. Межвузовский факультет практической психологии был учреждён в 1993 году решением учёных советов КГПИ им. К. Э. Циолковского и Обнинского института атомной энергетики, впоследствии в число учредителей вошел Высший психологический колледж Института психологии РАН.

В структуру института входят 2 кафедры:
 кафедра общей и социальной психологии;
 кафедра психологии развития и образования;

Институт филологии и массмедиа 
Директор — Асмолова Елизавета Владимировна. Образован 1 октября 2020 года на базе филологического факультета. Название факультета на момент основания в 1948 году — факультет русского языка и литературы, впоследствии переименован в филологический.

В структуру института входят 3 кафедры:
 кафедра литературы;
 кафедра русского языка;
 кафедра русского языка как иностранного;

Институт развития профессиональных компетенций 
Директор — Трутнева Наталья Юрьевна. Основан в 2020 году. С 2011 по 2020 год действовал под названием Института дополнительного профессионального образования, созданного на основе центра переподготовки кадров, открытого в 1991 г.

Осуществляет свою деятельность по направлениям: организация повышения квалификации и стажировок профессорско-преподавательского состава университета; повышение квалификации и переподготовка работников образовательной, социальной и других сфер деятельности; реализация федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг» и с 2008 года «Управление персоналом» совместно с Московской международной высшей школой бизнеса «МИРБИС» (Институт). Занятия ведут преподаватели Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, МИРБИСа, Московского института открытого образования, Московского Центра качества образования и других ведущих вузов страны.

Учебные корпусы и общежития 

Занятия проводятся в 5 учебных корпусах университета, расположенных по адресам:
 улица Степана Разина, д. 22/48. Общая площадь — 18,7 тысяч м2. Построен в 2016 году. Здание имеет переменную этажность (6 и 9 этажей). В нём располагаются 125 аудиторий, столовая, кухня, места для отдыха и самостоятельных занятий. В корпусе проводятся занятия для студентов институтов искусств и социокультурного проектирования, педагогики, психологии.
 улица Степана Разина, д. 24. Общая площадь 4996,1 м2. Здание построено в 2008 году. В корпусе проводятся занятия для студентов института естествознания и медицинского институтов.
улица Степана Разина, д. 26. Общая площадь — 7777,8 м2. Здание построено в 1970 году. В корпусе проводятся занятия для студентов инженерно-технологического института.
 улица Ленина, д. 83/2. Общая площадь — 3759,0 м2. Здание построено в 1782 году для Главного народного училища (открылось в 1786 году), впоследствии в нём располагалась Классическая мужская гимназия. Архитектор — Пётр Романович Никитин. В корпусе проводятся занятия для студентов институтов истории и права, а также института лингвистики и мировых языков.
 переулок Воскресенский, д. 4. Общая площадь — 2166,4 м2. Здание построено в 1878 году для Калужского реального училища по проекту инженера И. И. Лилье. В корпусе проводятся занятия для студентов института филологии и массмедиа.

В учебных корпусах располагаются 34 аудитории для лекционных занятий, 84 — для практических, 39 лабораторий, оборудованных современными средствами мультимедиа, 18 компьютерных классов, специализированные кабинеты, демонстрационные и научно-исследовательские центры, учебно-вспомогательные и другие помещения, необходимые для проведения образовательного процесса, а также 4 актовых зала. Спортивная база университета включает 3 спортивных и 2 тренажерных зала, бассейн. Для проведения занятий используются также арендуемые спортивные комплексы «Юность», «Бригантина», «Энергия», «Тир-манеж» (расположен в микрорайоне Анненки).

После ввода в строй в 2016 году корпуса на пересечении улиц Степана Разина и Тульской общая площадь учебных зданий университета увеличилась более чем в два раза, полностью удовлетворив потребности вуза в помещениях. В связи с чем ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим Казак предложил отказаться от использовании удалённых отдельно стоящих корпусов, расположенных на улице Советской, д. 20 и переулке Теренинском, д. 6.

В Калужском государственном университете есть 3 студенческих общежития, рассчитанных более чем на 1,7 тысячи мест, и общежитие для сотрудников КГУ им. К. Э. Циолковского.

Научная деятельность 
Первая защита в университете кандидатской диссертации была проведена 16 мая 1996 г. Специальность — «Теория и методика профессионального образования» (педагогические науки). Соискателем являлась Савостьянова Светлана Олеговна, научным руководителем — доктор педагогических наук, профессор Дмитрий Михайлович Гришин. Тема диссертации «Подготовка будущих учителей к педагогической поддержке подростков в конфликтных ситуациях».

До мая 2015 года при Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского работал докторский диссертационный совет Д 212.085.01 с правом защиты докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) и 13.00.08 — теория и методика профессионального образования (педагогические науки). Председатель диссертационного совета — доктор педагогических наук, профессор Сергей Ильич Маслов.

Музеи и библиотека университета 
В КГУ им. К. Э. Циолковского действует два общеуниверситетских музея (музей истории КГУ, кабинет — музей А. Л. Чижевского), а также музей института естествознания.

Музей истории Калужского государственного университета 
Музей истории КГУ им. К. Э. Циолковского был открыт в апреле 1998 года в честь 50-летия университета. Расположен в корпусе университета по адресу: г. Калуга, улица Степана Разина, д. 26. Музей располагает библиотекой, содержащей учебники и учебные пособия, относящиеся к разным периодам образовательной деятельности в России, экспонатами — физическими приборами времён К. Э. Циолковского, коллекцией минералов Калужской области. Здесь хранятся подарки, грамоты, благодарственные письма, сведения о кадровом составе и выпускниках университета, фотографии, альбомы и другие материалы по истории вуза. Ведётся книга отзывов посетителей и летопись университета. В музее отражены развитие университета, происходившие в нём структурные изменения, история формирования подготовки студентов по новым специальностям, рассказывается о судьбах, деятельности профессоров и преподавателей, многих выпускников.

История университета и калужских образовательных учреждений известна выдающимися преподавателями и знаменитыми впоследствии выпускниками учебных заведений, среди которых: братья Сергей Николаевич и Евгений Николаевич Трубецкие, физики Алексей Петрович Соколов и Александр Николаевич Теренин, Александр Леонидович Чижевский, писатели Григорий Александрович Медынский и Борис Константинович Зайцев, историк и краевед Дмитрий Иванович Малинин и многие другие.

Воспитательная и просветительская работа музея осуществляется с помощью проведения экскурсий для студентов всех институтов и факультетов, а также школьников во время педагогической практики и в дни «открытых дверей» университета. Ещё одним направлением в воспитательной и просветительской деятельности музея является проведение конференций, посвящённых памятным датам в истории университета и государства. С помощью музея истории университета осуществляется подготовка материалов для постоянных и временных экспозиций, печатных изданий, связанных с деятельностью вуза.

Кабинет-музей Чижевского 
Музей был открыт 18 марта 1989 года в одной из аудиторий, расположенных в корпусе университета по адресу: г. Калуга, улица Степана Разина, д. 26. В экспозиции кабинета-музея отражены все периоды жизни А. Л. Чижевского. Сбор музейных экспонатов осуществлялся с помощью краеведов, студентов университета, людей, знавших семью Чижевских и самого учёного по калужскому, московскому и карагандинскому периодам его жизни. При создании музея и изучения архивных документов в Калуге, Москве и Тамбове организатором кабинета-музея доктором педагогических наук, профессором Е. Л. Прасоловой, его активистами — студентами Е. И. Белоноговой, О. В. Панфёровой и другими были открыты малоизвестные страницы биографии Чижевского как студента, учёного, узника ГУЛАГа.

Благодаря сохранившимся фотографиям интерьеров дома, воспоминаниям родных и близких учёного в музее воссозданы фрагменты обстановки дома в Калуге, в котором в 1913—1929 годах жила семья Чижевских. Представлены экспонаты, отражающие атмосферу становления личности будущего учёного: мебель начала XX века, физические приборы, астрономические атласы и учебники. На стендах размещены копии картин А. Л. Чижевского. В витринах кабинета-музея представлены его научные труды («Физические факторы исторического процесса», «Структурный анализ движущейся крови», «Аэроионификация в народном хозяйстве», «В ритме солнца», «Земное эхо солнечных бурь», автобиографическое произведение «Вся жизнь») и все сборники стихотворений. Кабинет-музей А. Л. Чижевского располагает копиями его статей, изданных за рубежом; воспоминаниями современников (Тихонова П. Г., Гражданской З. Т., Левина Г. И., Перлатова Г. Н., Шикова В. Г., Лившица М. Н., Шишиной Ю. Г., Голованова Л. В. и других).

Материалы, собранные в музее (рефераты, дипломные и курсовые работы студентов, большая библиотека, методические разработки уроков и классных часов, посвящённых жизни и деятельности А. Л. Чижевского), позволяют проводить в университете лекционные и семинарские занятия, спецкурсы по физике, биологии, истории, литературе, живописи и другим учебным дисциплинам, а также классные часы для учащихся школ. Значимость музейных экспонатов для университета состоит в том, что они служат вспомогательным средством для осуществления образовательного процесса.

Среди первых посетителей музея были лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза В. И. Севастьянов; соратник А. Л. Чижевского, кандидат филологических наук В. И. Безъязычный; биограф и хранитель научно-художественного наследия А. Л. Чижевского член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат философских наук Л. В. Голованов.

Музей института естествознания 
Музей создан 5 марта 2013 года. Расположен в корпусе университета по адресу: г. Калуга, улица Степана Разина, д. 24. В его экспозиции представлены экспонаты с конца XIX века и до наших дней: исследовательские инструменты учёных биологов, научные работы и книги, чучела птиц и коллекция минералов. Воссоздана обстановка кабинета учёного-биолога начала XX века. Основу коллекции составляют вещи, переданные в дар университету доктором биологических наук, профессором Н. С. Ворониным и его семьёй.

Библиотека университета 
В Калужском государственном университете функционирует научная библиотека. Общий фонд библиотеки укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы и на 1 января 2021 года составляет 597.285 экземпляров. Информационно-библиотечное обслуживание ведётся в 3-х абонементах и 2-х читальных залах (расположены в корпусах по адресам: улица Степана Разина, д. 26; улица Степана Разина, д. 22/48) и электронном читальном зале, имеющим доступ к ряду электронных библиотек (расположен в корпусе по адресу: улица Степана Разина, д. 24).

Печатные издания 
Первым регулярным научным изданием университета являлись «Учёные записки» КГПИ, выпускавшиеся с 1950 года по 1955. Было опубликовано лишь 4 сборника. Однако, монографии, учебники, учебные пособия, материалы научных и научно-практических конференций издавались университетом на постоянной основе. В 2000-е годы осуществлялось издание студенческой газеты «Аудитория» (Вестник Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского). В то же время практически каждым институтом и факультетом КГПУ печаталась своя собственная газета.

В настоящее время КГУ им. К. Э. Циолковского издаёт научный журнал «Вестник Калужского университета», в котором публикуются статьи по гуманитарным, социальным, педагогическим, психологическим, естественным и техническим дисциплинам. Разместить материалы в издании могут не только сотрудники университета, но и учёные из других вузов и научных учреждений. Отдельные номера журнала являются тематическими выпусками, например, по итогам проведённых научных конференций.

Журнал основан в 2006 году. Периодичность издания — один раз в квартал (4 номера в год).

Директора и ректоры 
В соответствии с Типовым уставом высшего учебного заведения руководители вуза до марта 1961 года занимали должность директора, после принятия «Положения о высших учебных заведениях» — ректора.
 Любимов, Павел Яковлевич (1948—1950) — к. и. н., доц.
 Тихонов, Василий Михайлович (1950—1953) — к. пед. н., доц.
 Сазонов, Матвей Петрович (1953—1955) — к. пед. н., доц.
 Мигунов, Алексей Иванович (1955—1961) — к. геогр. н., доц., первый ректор в истории КГПИ.
 Касаткин, Михаил Андреевич (1961—1962) — к. и. н., доц.
 Рыбин, Николай Андреевич (1962—1969) — к. э. н., доц. 
 Касаткин, Михаил Андреевич (1969—1987) — к. и. н., проф. 
 Лыткин, Владимир Алексеевич (1987—2004) — к. и. н., проф. 
 Дробышев, Юрий Александрович (2004 — сентябрь 2010) — д. пед. н., проф. 
 Казак, Максим Анатольевич (с 2011 года) — к. ист. н., доц.

Профессорско-преподавательский состав университета 
 Алексеева Людмила Ивановна — к.филол.н., проф. кафедры русского языка.
 Антохина Валентина Александровна — к.п.н., проф. кафедры русского языка.
 Белова Ирина Борисовна — д.ист. н.,проф. кафедры истории.
 Белянин Валерий Павлович — д.филол.н., проф. кафедры общей и юридической психологии.
 Васильев Лев Геннадьевич — д.филол.н., проф., заведующий кафедрой лингвистики и иностранных языков.
 Горбачёва Елена Игоревна — д.пс.н., проф., заведующий кафедрой психологии развития и образования.
 Дробышев Юрий Александрович — д.пед.н., проф. кафедры высшей математики.
 Дробышева Ирина Васильевна — д.пед.н., проф., кафедры высшей математики.
 Енгалычев Вали Фатехович — д.пс.н., проф., заведующий кафедрой общей и юридической психологии.
 Ерёмин Александр Николаевич — д.филол.н., проф. кафедры русского языка.
 Ивченко Тамара Валентиновна — к.пед.н., доц. кафедры ботаники, микробиологии и экологии
 Каргашин Игорь Алексеевич — д.филол.н., проф. кафедры литературы.
 Касаткина Светлана Николаевна — д.пед.н., проф. кафедры педагогики.
 Краснощёченко Ирина Петровна — д.пс.н., проф. кафедры социальной и организационной психологии.
 Лыков Игорь Николаевич — д.б.н., проф., научный руководитель института естествознания.
 Лыткин Владимир Владимирович — д.филос.н., проф., заведующий кафедрой религиоведения, социально-культурной антропологии и туризма.
 Мильман Олег Ошеревич — д.тех.н., проф. кафедры общей физики.
 Никифоров Константин Георгиевич — д.физмат. н., проф. кафедры общей физики, академик РАЕН.
 Пак Надежда Идюновна — д.фил.н., проф. кафедры литературы.
 Попков Вячеслав Дмитриевич — д.соц.н., проф. кафедры философии и социологии.
 Смольянинова Маргарита Ивановна — к.филол.н., проф. кафедры русского языка.
 Стрельцов Алексей Борисович — д.биол.н., проф. кафедры ботаники, микробиологии и экологии.
 Ушакова Юлия Юрьевна — д.филол.н., проф. заведующий кафедрой русского языка.
 Хачикян Елена Ивановна — д.пед.н., проф. кафедры литературы.
 Черников Анатолий Петрович — д.филол.н., проф. кафедры литературы.
 Чернова Галина Васильевна — д.биол.н., проф. кафедры общей биологии и безопасности жизнедеятельности, академик РАЕН.' Штрекер Нина Юрьевна — д.пед.н., проф. кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального образования Известные профессора и преподаватели прошлых лет 
 Богданов Евгений Николаевич (род. 1948) — д.пс.н., проф., проректор по научно-исследовательской работе. Богодарова Наталья Александровна (13.11.1944—1.10.2015) — к.и.н., проф. кафедры всеобщей истории. Бутенко Ирина Анатольевна (род. 12.02.1955) — д.соц.н., проф. кафедры философии и социологии. Воронин Николай Сергеевич (1911—2004) — д.б.н., проф., заведующий кафедрой ботаники. Гришин Дмитрий Михайлович (1927—1998) — д.пед.н., проф., заведующий кафедрой педагогики. Ермакова Ольга Павловна (12.02.1929—20.12.2022) — д.филол.н., проф. кафедры русского языка. Зайцев Андрей Кириллович (1946—2015) — д.филос.н., проф., заведующий кафедрой философии и социологии. Зеленецкий Александр Львович (род. 31.08.1940) — д.филол.н., проф. кафедры теории языкознания и немецкого языка. Коровкин Павел Петрович (1913—1985) — д.ф-м.н., проф, заведующий кафедрой математического анализа. Карпов Виктор Алексеевич — к.х.н., заведующий кафедрой химии. Кучеровский Николай Михайлович (1922—1974) — д.филол.н., проф. заведующий кафедрой литературы. Лыткин Владимир Алексеевич (1936—2010) — к.и.н., проф. кафедры истории и политологии; ректор КГПИ (КГПУ) в 1987-2004 гг. Маслов Сергей Ильич (род. 03.03.1956) — д.пед.н., проф., заведующий кафедрой педагогики. Межерицкий Яков Юрьевич (род. 1947) — д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей истории. Монахов Пётр Фёдорович (28.06.1923—10.05.2011) — д.филол.н., проф. кафедры немецкого языка, декан факультета иностранных языков. Прасолова Елена Лазаревна (26.05.1946—23.01.2009) — д.пед.н., проф. кафедры общей физики, проф. кафедры педагогики, директор кабинета-музея А. Л. Чижевского в КГУ им. К. Э. Циолковского. Ростовцева Лариса Емельяновна (29.06.1927 — 04.01.2021) — к.и.н., зав. кафедрой истории СССР, преподаватель с 50-летнем стажем. Семёнов Вениамин Александрович (род. 19.01.1934) — д.геогр.н., проф. кафедры географии. Снесаревский Пётр Викторович (1919—1986) — к.и.н., доц. кафедры истории СССР. Стрельцов Анатолий Степанович (1947—2015) — д.филос.н., проф. кафедры философии и социологии. Стырин Анатолий Тимофеевич (18.01.1938—13.05.2017) — к.пед.н., проф. кафедры всеобщей истории. Филимонов Виктор Яковлевич (01.10.1937—17.02.2021) — д.и.н., проф., декан исторического факультета (1976-1996); заведующий кафедрой отечественной истории (1996-2015); директор департамента образования и науки Калужской области (1996-2000). Шестакова Галина Александровна (1933—2015) — д.биол.н., проф., заведующий кафедрой ботаники, микробиологии и экологии, академик РАЕН. Шкловер Григорий Григорьевич (род. 24.08.1924) — д.т. н., заведующий кафедрой общей физики. Штейнмец Артур Эмануилович (род. 1941) — д.пс.н., заведующий кафедрой возрастной и педагогической психологии. Щербак Николай Петрович (1946—2013) — д.мед.н., проф., заведующий кафедрой валеологии и медицинской психологии.''

Сотрудники университета — участники Великой Отечественной войны

Известные выпускники 
 Акимов, Максим Алексеевич (род. 1970) — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в 2018—2020, первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации в 2013—2018 годах,  генеральный директор АО «Почта России» в 2020—2022 годах. Окончил исторический факультет в 1993 году.
 Боченков, Виктор Вячеславович (род. 1968) — российский литературовед, журналист. Окончил факультет иностранных языков в 1990 году.
 Каликин, Виктор Сергеевич (1932—2007) — российский певец. Окончил филологический факультет в 1953 году.
 Ковалёв, Дмитрий Александрович (род. 1976) — российский спортсмен (академическая гребля).
 Любимов, Николай Викторович (род. 1971) — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатор Рязанской области (2017—2022), депутат Государственной думы Российской Федерации (2016—2017), Председатель Законодательного Собрания Калужской области (2015——2016), городской Голова Калуги в 2007—2010 годах. Окончил исторический факультет в 1993 году.
 Пеленягрэ, Виктор Иванович (род.1959) — российский поэт. Окончил филологический факультет в 1981 году
 Михеенков, Сергей Егорович (род. 1955) — российский писатель. Окончил филологический факультет.
 Панченко, Николай Васильевич (1924—2005) — российский поэт. Окончил филологический факультет в 1949 году.
 Собачкин, Алексей Иванович (род. 1958) — российский журналист. Окончил филологический факультет в 1979 году.
 Тырин, Михаил Юрьевич (род. 1970) — российский писатель-фантаст. Окончил филологический факультет в 1992 году.
 Федичев, Роман Иванович (1955—2016) — российский писатель, директор московского книжного издательства «Глобус».
 Хуторской, Андрей Викторович (род. 1959) — доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования. Окончил физико-математический факультет в 1981 году.

Примечания

Ссылки и источники информации 
 Официальный сайт КГУ им. К. Э. Циолковского
 Институт психологии КГУ имени К. Э. Циолковского.
 Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского. Специальный выпуск, посвящённый 50-летию КГПУ им. К. Э. Циолковского. Калуга, 1998. — Всего страниц: 62.
 Высшее образование в России. Научно-педагогический журнал министерства образования и науки Российской Федерации. — 2008 — № 4. — С. 81-119.
 
 Газета «Аудитория». Вестник Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского. — № 3 (8). — Май 2005 г.

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

 
Организации, названные в честь Константина Циолковского